Fietssnelweg F29 van Brussel naar Leuven in België
 Fokker F29, vliegtuig